Pendientes de la reina puede referirse a:
El nombre común de la planta Fuchsia.
El nombre común de la planta Paronychia argentea.